Fekete Attila
 Fekete Attila (1931) újságíró
 Fekete Attila (?) fotóművész
 Fekete Attila (1973) Liszt Ferenc-díjas operaénekes
 Fekete Attila (1974) világ- és Európa-bajnok párbajtőrvívó
 Fekete Attila (1987) labdarúgó (Fehérvár, Tököl, Cegléd)
hasonló nevűek
 Fekete Gy. Attila (1964) újságíró